Ясу́о Моти́да (; ) — японский кёрлингист, тренер по кёрлингу.

В составе смешанной парной сборной Японии участник  (заняли восемнадцатое место). , серебряный призёр .

Достижения 
 : серебро (2009).
 : золото (2014), бронза (2013).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Чемпионы Японии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Японии